Сергей Пинчук:
 Пинчук, Сергей Иванович (род. 1948) — советский математик.
 Пинчук, Сергей Михайлович (род. 1971) — первый заместитель командующего Черноморского флота ВМФ России
 Пинчук, Сергей Владимирович (род. 1971) — актёр.